Chiesa di San Tommaso Becket – chiesa di Aulla
 Chiesa di San Tommaso Becket – chiesa di Cabriolo, frazione di Fidenza
 Chiesa di San Tommaso Becket – chiesa di Caramanico Terme
 Chiesa di San Tommaso Becket – chiesa di Verona

Pagine correlate 
 Chiesa di San Tommaso di Canterbury